Bélanger ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Bélanger (1901–1970), kanadischer Boxer
 Daniel Bélanger (* 1962), kanadischer Musiker, Sänger und Songwriter
 Éric Bélanger (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 François-Joseph Bélanger (1744–1818), französischer Architekt und Landschaftsgärtner
 Frenchy Belanger (1906–1969), kanadischer Boxer
 Géorgina Bélanger (1867–1951), bekannt als Gaëtane de Montreuil, kanadische Journalistin und Schriftstellerin
 Jean-Baptiste-Charles-Joseph Bélanger (1790–1874), französischer Mathematiker
 Jeff Belanger (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller und Paranormal-Forscher
 Jesse Bélanger (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Josée Bélanger (* 1986), kanadische Fußballspielerin
 Ken Belanger (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Louis Bélanger (* 1962), kanadischer Regisseur und Schauspieler
 Luc Bélanger (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Marcel Bélanger (* 1943), kanadischer Dichter
 Mauril Bélanger (* 1955), kanadischer Politiker
 Michel Bélanger (1929–1997), kanadischer Geschäftsmann und Banker
 Pierre Bélanger (* 1952), kanadischer Volleyballspieler
 Renée Bélanger (* 1962), kanadische Leichtathletin
 Walter Bélanger (* 1928), kanadischer Unternehmer